Korsbäck kan avse:

 Korsbäck, Kristinestads kommun – en by i Kristinestads kommun, Österbotten
 Korsbäck, Korsnäs kommun – en by i Korsnäs kommun, Österbotten
 Korsbæk – en fiktiv stad i den danska TV-serien Matador

Personer
 Verner Korsbäck (1910–1981), finsk riksdagsledamot